Slippy McGee – film del 1923 diretto da Wesley Ruggles
Slippy McGee – film del 1948 diretto da Albert Kelley (Albert H. Kelley)